Дољани су насељено мјесто у Западној Славонији. Припадају граду Дарувару, у Бјеловарско-билогорској жупанији, Република Хрватска.

Географија 
Дољани се налазе око 3 км јужно од Дарувара.

Прошлост 
Место се 1885. године налазило у склопу Пакрачког изборног среза за црквено-народни сабор у Карловцима. У њему је тада пописано 659 православаца.

Становништво 
Према попису становништва из 2011. године, насеље Дољани је имало 759 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Дољани је имало 1.003 становника, следећег националног састава:

Референце

Извори

Спољашње везе 

 Викимапија: Дољани

Дарувар
Западна Славонија
Славонија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Бјеловарско-билогорској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској